in de Egyptische mythologie, zie: Mnevis
 in de Soemerische mythologie, zie: Gugalana

Zie ook
 Apis (Egypte), een Egyptische godheid, voorgesteld als een stier met een zonneschijf tussen de horens
 Stierman (mythologie), een demon uit de Mesopotamische en Perzische mythologie
 Stier (sterrenbeeld) ofwel Taurus